Storpolens vojvodskap (polska województwo wielkopolskie) är ett vojvodskap i västra delen av centrala Polen, med en yta på 29 827 km² och omkring 3 470 000 invånare (2014). Det har fått namn efter det historiska landskapet Storpolen. Huvudstad är Poznań. Andra större städer är Leszno, Konin, Kalisz och Gniezno.

Powiatet bildades 1999 i samband med en administrativ reform, ur de dåvarande vojvodskapen Poznań, Kalisz, Konin, Piła och Leszno.

Administrativ indelning 

Storpolens vojvodskap indelas i 4 städer med powiatstatus och 31 powiater.

Städer med powiatstatus 
De fyra städerna med powiatstatus ingår inte själva i de powiater som döpts efter dem utan administreras enskilt. Invånarantal 2006 inom parentes.
 Poznań (566 546)
 Kalisz (108 575)
 Konin (80 618)
 Leszno (64 079)

Powiater 
Städer inom parentes är säte för powiatet men ingår inte själva i dess administrativa område.

Städer i Storpolens vojvodskap 
Storpolens vojvodskap har totalt 111 städer (miasta) med stadsrättigheter. Städer med fet stil är huvudort i ett powiat. Av dessa har fyra städer även självständig powiatstatus. Invånarantal anges för 30 juni 2014.

Källor

Noter

Externa länkar 

Polens vojvodskap